Corpus Christi signifie en latin Corps du Christ.

Religion chrétienne 

 Corpus Christi : fête religieuse catholique et anglicane célébrée le jeudi qui suit la fête de la Sainte-Trinité (« Fête-Dieu »).
 Corpus Christi : célébration de la mort et de la Résurrection de Jésus-Christ par les espèces eucharistiques (« Eucharistie »).

Universités 
 Corpus Christi College de l'université d'Oxford
 Corpus Christi College de l'université de Cambridge

Divers 
 Corpus Christi : ville américaine du Texas.
 Corpus Christi : série d'émissions télévisées diffusée sur la chaîne européenne Arte, analysant les origines du christianisme.
 Corpus christi : série de BD, par Rocca et Gérard Mathieu, en deux tomes, éditée par Soleil Productions (1991-1992).

Voir aussi 

 
 
 
 Corpus Christi Carol : hymne religieux médiéval, retravaillé par Benjamin Britten, et présent sur l’album Grace de Jeff Buckley

Homonymie d'établissements scolaires ou universitaires